Срђан Жакула (Кореница, 22. марта 1979) бивши је српски фудбалски голман. Тренутно је запослен као тренер голмана у стручном штабу Спартака из Суботице.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 20. марта 2019. године.

Трофеји и награде 
Војводина
 Куп Србије: 2013/14.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1979.
Кореничани
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Младости Апатин
Фудбалери Хајдука Кула
Фудбалери Радничког Сомбор
Фудбалери Војводине
Фудбалери Радничког Шид
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије